Vogler steht für:

 Vogler, ein Mittelgebirge in Niedersachsen
 Vogelfänger (auch: Vogeler), siehe Vogelfang 
 Vogler (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Vogler-Quartett, deutsches Streichquartett
 Fliegerhorst Vogler, eine Kaserne in Österreich
 Vogler Fleisch, deutsches Schlachtunternehmen
 Vogler Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Fogler
 Vogeler
 Vögler